U sljedećim tablicama uspoređene su opći i tehnički podatci za brojne sustave za upravljanje relacijskom bazom podataka. Molimo pogledajte pojedinačne proizvode te članke za dodatne informacije. Ovaj članak nije all-inclusive ili nužno up-to-date. Ako nije drugačije navedeno u napomene, usporedbe se temelje na stabilnim verzijama bez ikakvih dodataka, ekstenzija ili vanjskih programa.

Osnovne informacije

Podržani operativni sustavi
Operacijski sustavi koji podržavaju RDBMS određenog proizvođača.

Napomena (1): Open source baze podataka na popisu kompatibilnog UNIX-vjerojatno će kompajlirati i pokrenuti pod z / OS je izgrađen-in UNIX System Services (USS) podsustav. Većina baza podataka na popisu kao linux-kompatibilan može izvoditi usporedo z / OS na istom poslužitelju pomoću Linux na zSeries.</cite>

Napomena (2): Dostupnost baze podataka ovisi o Java Virtual Machine, a ne od operacijskog sustava</cite>

Napomena (3): Oracle Rdb je izvorno razvijen od DEC, i radi na OpenVMS</cite>

Napomena (4):Oracle database 11g se također pokreće na OpenVMS, HP/UX i AIX. Mac OS X je ograničen s 10g na PowerPC. 10g također podržava BS2000/OSD i z/OS (31-bit), ali ta potpora je bila ukinuta s 11g. Ranije verzije 10g bile su dostupne na raznim vrstama platformi.</cite>

Napomena (5): DB2 je također dostupan za i5/OS, z/VM, z/VSE. Prethodne verzije su također bile dostupne za OS/2</cite>

Temeljne značajke
Informacije o tome koje su fundamentalne RDBMS mogućnosti implementirane u osnovnom obliku.

Napomena (1): Za prijenose i referencijalne integritete koriste se tablice tipa InnoDB; Windows Installer postavlja kao zadanu podršku za transakcije ako je odabrana, i na drugim operativnim sustavima u zadanoj tablici je tip MyISAM. Međutim, čak i tablice tipa InnoDB dopuštaju pohranu vrijednosti koje prelaze raspon podataka, neki kao pregled ove krše Integritet sputavanjem od ACiD-a.

Napomena (2): Strani ključ - ograničenja treba raščlaniti, ali ih se ne provodi. Ugniježđene transakcije nisu podržane.  

Napomena (3): Dostupno putem okidača(Triggers).

Ograničenja
Informacije o ograničenju baza podataka.

Napomena (1): Firebird 2.x maksimalne veličine baze podataka se odvija neograničeno s najvećih poznatih veličine baze podataka >980GB  .  Firebird 1.5.x maksimalne veličine baze podataka 32 TB.

Napomena (2): ograničenje je 1038koristeći decimalne (DECIMAL) tipove podataka

Napomena (3): InnoDB je ograničen s 8000 byte-ova (isključujući VARBINARY, VARCHAR, BLOB, or TEXT kolone)

Napomena (4): InnoDB je ograničen s 1000 kolona

Napomena (6): koristeći VARCHAR(MAX) u SQL 2005 i poslije

Tablice i prikazi
Informacije o tome koje su tablice i prikazi podržani (osim osnovnih).

Napomena (1): Server pruža tempdb, koji se mogu koristiti za javni i privatni (za sjednicu) privremene tablice 

Napomena (2): Upit optimajzera(Query optimizer) potporu podržava kreator i Enterprise Editions. U drugim verzijama, nagovještaji su obavezni za izravno upućivanje na materijaliziran pogled i upite.

Napomena (3): materijalizirani pogledi mogu biti pokazatelji koristeći pohranjene procedure i aktivacije .

Napomena (4): materijalizirani pogledi mogu biti pohranjeni s imitiranim procedurama i aktivacijama pomoću PL / pgSQL, PL / Perl, PL / Python, ili drugim proceduralnim jezicima.

Indeksi (Indexes)
Infomacije o tome što indeksi (osim osnovnih B-/B+ tree indeksa) prirodno podržavaju.

Napomena (1): Korisnici moraju koristiti funkciju iz freeAdhocUDF arhiva ili slično.  

Napomena (2): Može biti implementirano za većinu tipova podataka koristeći expression-bazirane indekse (expression-based indexes).

Napomena (3): Može biti eumlirano indexing a computed column (update je složen) ili koristeći "Indexed View" (pravilno ime ne funckionira u svim pogledima) 

Napomena (4): Može biti implementirano korištenjem index pogleda (indexed view)

Napomena (5): InnoDB automatski generira adaptive hash index unose po potrebi.

Napomena (6): Može biti implementirano koristeći funkcijski-baziranim indeksima u Oracle 8i ili većem, ali se funkcije moraju koristiti u SQL-u.

Napomena (7): PostgreSQL funkcijski indeks može biti korišten i obrnuto od redosljeda polja

Napomena (8): PostgreSQL će podržati on-disk bitmap indekse u verziji 8.4. Verzija 8.2 podžava relacijsku poznatu pod nazivom "in-memory bitmap scans"

Napomena (9): Može biti implementirano koristeći funkcijske indekse u programu Valentina.

Mogućnosti baza podataka

Ostali objekti
Informacije o ostalim podržanim objektima.

Napomena (1): I function i procedure odnose se na interne rutine napisane u SQL i/ili proceduralnom jeziku poput PL/SQL. External routine odnosi se na one pisane jost jezicima, kao što su C, Java, Cobol itd. "Stored procedure" je uobičajeni izraz za ove rutinske tipove. Ipak, njegovo definiranje varira kod različitih proizvođača baza podataka
Napomena (2): U Derby i LucidDB, korisnici kodiraju functions i procedures u Javi.

Particioniranje (Partitioning)
Informacije o tome koje su metode particioniranja podržane u osnovi.

Napomena (1): PostgreSQL 8.1 omogućuje podršku particioniranju preko "check constrains". Range, List i Hash metode mogu biti eliminirane pomoću PL/pgSQL ili drugih proceduralnih jezika.

Kontrola pristupa
Informacije o funkcionalnosti kontrola pristupa. (rad u tijeku).

Napomena (1): Lista certifitiranih proizvoda </cite>

Napomena (2): FirebirdSQL može koristiti tunneling kako bi zaštitio mrežnu zaštitu kao bilo koju drgu aplikaciju
.</cite>

Napomena (3): Čini se da FirebirdSQL ima samo SYSDBA korisnika i DB vlasnika. Nema odvojenih uloga za backup operatora i administratora sigurnosti.</cite>

Napomena (4): Korisnik može definirati namjenski backup user, ali ne može ništa posebno instalirati </cite>

Napomena (5): Pogledajte priručnik Authentication methods</cite>

Napomena (6): Opcije su namještene za minimalnu veličinu lozinke, poštujući kompleksnost, kao što je postojanje brojeva ili posebnih znakova.

Napomena (7): Kako doći do sigurnosnog update-a? Je li pristup besplatan, treba li se registrirati ili platiti? Postoji li jednostavana pristup putem web/ftp portala ili rss feed-a ili samo offline pristup? (mail, cdrom, telefon).

Napomena (8): Pokreću li se procesi baze podataka kao root/administrator ili unprivileged user? Koja je osnovna konfiguracija?

Napomena (9): Mrežni promet može se transportirati sigurnim putem (ne kao čisti tekst, kao ssl enkripcija). Provjeriti je li opcija default, uključena opcija ili dodatna koju treba kupiti.

Napomena (10): Postoji odvojeni korisnik koji se bavi posebnim operacijama, kao što je backup (samo dump/store dopuštenja), security officer (audit), administrator (dodati user/create database)...

Baze podataka vs Scheme (terminologija)

SQL specifikacije razjašnjavaju što je "SQL schema"; međutim, neke baze podataka netočno je implementiraju. Za rješavanje ove zbrke u funkcionalnosti, može se, ako se pogrešno implementira, zaobići s roditeljskom bazom podataka (parent-database). SQL schema jednostavno je prostor imena unutar baze podataka, dijelovi unutar tih prostora adresirani su članom operator točkom -  ".". Ovaj postupak je univerzalan kod svih implementacija.

Pravi fully (database, schema, and table) qualified upit prikazan je ovako:
 select * from database.schema.table

Problem je u tome što i schema i baza podataka mogu biti korištene za izoliranje jedne tablice, "foo" iz druge tablice nazvane "foo". slijedi pseudo kod:

 select * from db1.foo vs. select * from db2.foo (nema eksplicitne scheme između baze podataka i tablice)
 select * from [db1.]default.foo vs. select * from [db1.]alternate.foo (nema eksplicitnog prefiksa baze podataka)

Problem koji se pojavljuje je što su prijašnji MySQL korisnici greškom stvorili multiplicirane baze za jedan projekt. U tom kontekstu, MySQL baze podataka funkcijski su analogne Postgres-schemama, kao i Postgres "lacks off-the-shelf cross - bazama podataka" functionalnostima koje ima MySQL. Suprotno, Postgres je s pravom aplicirao više spceifikacija u "sane-bottom-up" pristupu, implementirajući cross-table, cross-schemu, te su ostavili mjesta za buduće cross-database funkcije.

MySQL radi iza scene, schema s database, kao što je create schema i analogna create database. Može se reći da je MySQL implementirao cross-table funkcije, potpuno preskočio funkcije scheme i omogućio slične funkcije u njihove implementacije baza podataka. Zaključno, Postgres poptuno podržava scheme, ali mu nedostaje funkcionalnosti koju MySQL ima s bazama podataka, dok MySQL niti ne pokušava podržati prave scheme.

Rezultat je vrtnja oko obje zajednice. Dok Postgres održava način u kojem je jedna baza dovoljna za održavanje jednog projekta, MySQL drži da scheme nemaju legitimnu svrhu kak se funkcije mogu provoditi kroz baze podataka. Postgres se čvrsto drži SQL specifikacija, u mnogo intuitivnijuem obliku (bottom-up), dok MySQL pragmatic daje suprotne argumente dozvoljavajući korisnicima da obave posao zez nekog većeg nedostatka.

Također pročitati
 List of relational database management systems
 Comparison of object-relational database management systems
 Comparison of database tools

Izvori

Vanjske poveznice
 Comparison of different SQL implementations against SQL standards. Includes Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL and PostgreSQL. (08/Jun/2007)
 The SQL92 standard

Sustavi za upravljanje bazom podataka